Meischendorf steht für
Meischendorf (Schwarzhofen), Bayern
Meischendorf, Ortsteil von Wangels, Schleswig-Holstein